

События 
 Консулы Сервий Корнелий Лентул (патриций) и Луций Генуций Авентинский (плебей).
 Афинский архонт-эпоним Леострат.
 Созданы латинские колонии в Альбе Фукенской и Соре.
 Город Арпин получил римское гражданство без права избрания.
 Селевк I Никатор заключил мирный договор с основателем империи Маурьев Чандрагуптой I.

Родились 
 Эрасистрат (ум. 249 до н. э.) — древнегреческий врач, придворный медик Селевка I.

Скончались 
 Полиперхон (род. 394 до н. э.) — полководец Александра Македонского, участник войн диадохов.
 Сервий Корнелий Лентул (род. ок. 340 до н. э.) — древнеримский военачальник и политик, консул 303 года до н. э.

См. также

Примечания